Don't Look Back (álbum de Boston) - de 1978
 Don't Look Back (canção de Thalía)
 Don't Look Back (filme) - documentário sobre a turnê de Bob Dylan